Bad Religion () — американская панк-рок-группа из северного предместья Лос-Анджелеса, образованная в 1980 году.

История 
Первоначальный состав группы был следующим: Бретт Гуревич — гитара, Грег Грэффин — вокал, Джей Бентли — бас и Джей Зискраут — ударные. Для выпуска релизов Гуревич основал собственный лейбл Epitaph Records. В короткий период между выпуском на Epitaph первого ЕР «Bad Religion» и их первым полноформатным альбомом «How Could Hell Be Any Worse?» (1982) — как считается теперь, эталоном хардкор-панка — Питер Файнстоун занял место Зискраута за ударной установкой. Into the Unknown, их второй полноформатник, был выпущен в 1983 году. К звучанию альбома скептически отнеслись все панк-исполнители в регионе, потому что при записи альбома был использован синтезатор, что для панк-рока очень нестандартно. Нестандартными были и аранжировки, в целом, скорее свойственные хард-року. Сразу же после релиза состав группы претерпел незначительные изменения — вместо старых басиста и ударника в группу пришли новые — Paul Dedona и Davy Goldman соответственно. Через некоторое время состав Bad Religion опять сменился.

В 1984 Гуревич был вынужден оставить группу на попечение единственного участника из оригинального состава — Грега Грэффина, а сам тем временем прошёл курс лечения и избавления от наркотической зависимости. К Грэффину же присоединились Грег Хетсон — бывший гитарист Circle Jerks и басист Тим Галэгос, а за ударную установку вернулся Питер Файнстоун. Back to the Known, новый EP группы, вернул фанатам веру в светлое будущее своих кумиров. Но после этого Bad Religion исчезли из поля зрения на 3 года.

В 1987 группа возобновила деятельность в составе: Гуревич, Грэффин, Хетсон и Файстоун. В 1988 они выпустили альбом Suffer. Диск был признан альбомом года практически всеми панк-журналами, а группа мгновенно стала лидером американского панк-рока, заняв огромную нишу, образовавшуюся после распада Dead Kennedys, Black Flag, Descendents и Husker Du — основных панк-рок коллективов в США первой половины 80-х годов. После Suffer были выпущены No Control в 1989 и Against the Grain в 1990. К тому времени как вышел очередной лонг-плей — Recipe for Hate, весьма популярным стал альтернативный рок, корнями уходящий в панк-рок. Это затронуло и Bad Religion, которым предложил контракт крупный лейбл — Atlantic Records.

Recipe for Hate был тут же переиздан при поддержке Atlantic, а в 1994 вышел Stranger Than Fiction — первый альбом, полностью изданный на крупном лейбле. Это был последний альбом с участием Гуревича в качестве гитариста Bad Religion.

В 1997 году команда выпустила свой первый концертный альбом Tested. К тому времени концертник ожидался от группы уже достаточно давно. 24 песни были отобраны более чем из 1800 записей, сделанных во время турне Bad Religion, кроме них специально для альбома были записаны три новые студийные работы — Tested, It’s Reciprocal и Dream Of Unity. Альбом вызвал неудовольствие критиков, заявивших, что он не вполне соответствует уровню таких групп, как Bad Religion.

Заменив Бретта ветераном хардкора Брайанам Бейкером (известен по Minor Threat и Dag Nasty), Bad Religion выпустили свой новый альбом The Gray Race на Atlantic Records. Однако он не достиг такого успеха, как предыдущий студийный альбом. Затем последовал No Substance в 1998, который записывали в нескольких местах в Итаке, штат Нью-Йорк, где Грег Грэффин готовился к защите диссертации по биологии в Корнеллском университете. Выход альбома отпраздновали необычной серией клубных концертов, а затем возглавили Warped Tour.

Два года спустя Bad Religion отправляются на практически необитаемый тропический остров для записи новой пластинки с продюсером Тоддом Рундгреном, который работал ещё с New York Dolls. Конечный продукт — альбом The New America. Несмотря на то, что это была лучшая работа Bad Religion за последние годы, лейбл Atlantic приостановил контракт. Группа принимает решение перейти на Epitaph, а Бретт Гуревич соответственно решение вновь присоединиться к группе. Следующим Bad Religion записывают альбом The Process of Belief, который вышел в 2002 году на Epitaph Records.

В мае 2013 группа объявляет о том, что Грег Хэтсон по личным причинам (скорее всего из-за развода со своей второй женой Алиёй) отлучается от деятельности в группе и Майк Димкич будет его заменять на это время. В итоге, в январе 2014 он подтверждается, как постоянный участник и публикуется пресс-фотография группы в новом составе.

27 октября 2015 года барабанщик Брукс Вакерман покинул группу, решив сосредоточиться на других проектах; неделю спустя он присоединился к группе Avenged Sevenfold. Место Вакермана занял Джейми Миллер, играющий также в группах ...And You Will Know Us by the Trail of Dead и Snot.

14 февраля 2018 года Грэг Грэффин опубликовал в своем Twitter фото с Бреттом Гуревичем; это фото вместе с подписью «New songs in the pipeline» указывают на подготовку к записи нового альбома. В апреле 2018 года гитарист Брайан Бейкер и Гуревич опубликовали фото в своих Instagram-аккаунтах, из которых стало очевидно, что группа работает над новой записью. 20 июня 2018 года Bad Religion выпустили первый за 5 лет сингл «The Kids Are Alt-Right». 17 октября был выпущен второй сингл «The Profane Rights of Man». 28 октября Гуревич опубликовал в своем Instagram фото с подписью «mission accomplished», что наряду с фотографиями в Instagram-аккаунтах других участников группы за октябрь может говорить о завершении записи альбома.

3 мая 2019 года увидел свет «Age of Unreason», семнадцатый студийный альбом Bad Religion. С момента выхода их предыдущего альбома, «True North», прошло почти шесть лет, и этот перерыв стал самым длинным в творчестве группы на сегодняшний день. Альбом отметился во множестве чартов, и том числе в US Billboard 200 на 73 месте.

Состав

Текущий состав 
 Грег Граффин (Greg Graffin) — вокал, клавишные, акустическая гитара (1979—наст.время)
 Бретт Гуревич (Brett Gurewitz) — гитара, бэк-вокал (1979—1983, 1986—1994, 2001—наст.время)
 Джей Бентли (Jay Bentley) — бас-гитара, бэк-вокал (1979—1982, 1986—наст.время)
 Брайан Бейкер (Brian Baker) — гитара, бэк-вокал (1994—наст.время)
 Майк Димкич (Mike Dimkich) — гитара, бэк-вокал (2013—наст.время)
 Джейми Миллер (Jamie Miller) — ударные (2015—наст.время)

Бывшие участники 
 Грег Хетсон (Greg Hetson) — гитара, бэк-вокал (1984—2013)
 Джей Зискраут (Jay Ziskrout) — ударные (1980—1981)
 Пит Файнстоун (Pete Finestone) — ударные (1981—1982, 1984—1985, 1986—1991)
 Пол Дедона (Paul Dedona) — бас-гитара (1982—1984)
 Тим Гэллегос (Tim Gallegos) — бас-гитара (1984—1985)
 Джон Альберт (John Albert) — ударные (1985)
 Лаки Лэрер (Lucky Lehrer) — ударные (1986)
 Бобби Шайер (Bobby Schayer) — ударные (1991—2001)
 Брукс Вакерман (Brooks Wackerman) — ударные (2001—2015)

Дискография 

Группа выпустила 16 студийных альбомов, 1 концертный альбом, 3 сборника, 2 мини-альбома, 24 сингла и 4 видеоальбома.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт группы

Панк-рок-группы США
Хардкор-группы США
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1979 году
Исполнители Atlantic Records
Секстеты